Grauer Esel steht für:

 Grauer Esel (Kölln-Reisiek), Ortsteil von Kölln-Reisiek, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Grauer Esel (Rauen), bewohnte Gemeindeteil von Rauen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg